Temenouga peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Теменуга) :
Temenouga, village bulgare de l'obchtina d'Ardino, situé dans l'oblast de Kardjali ;
Temenouga, village bulgare de l'obchtina de Strajitsa, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo.